Culiuc este un nume de persoană din Republica Moldova. Reprezentanți:
 Leonid Teodor Culiuc, activist de stat din RSSM
 Leonid Leonid Culiuc, fizician moldovean